Lago di Salarno, in Val Salarno
 Torrente Salarno, in Valle Camonica
 Val Salarno, tributaria della Valle Camonica